S-tåg kan syfta på:

Köpenhamns S-tåg – ett lokalt tågsystem i Köpenhamn
S-bahn – ett lokaltågssystem i Tyskland, den tysktalande delen av Schweiz och Österrike